Chicago Express  kan syfta på:

Chicago Express (musikgrupp) – en svensk musikgrupp, som bland annat bestod av Janne Sjöström och Sven Zetterberg
Chicago Express Airlines – ett regionalt flygbolag mellan 1993 och 2005
Chicago Express (fartyg) – ett fraktfartyg byggt 2006
 Chicago Express (brädspel) – ett brädspel
 Chicago Express (ishockey) – ett ishockeylag i ECHL